Zhenjiang kan avse följande platser i Kina:

 Zhenjiang –  stad på prefekturnivå i Jiangsu- provinsen
 Zhenjiang, Shaoguan –  stadsdistrikt i Guangdong-provinsen
 Zhenjiang (köping), Chongqings storstadsområde
 Zhenjiang (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 21,87, long 110,71)
 Zhenjiang (köpinghuvudort i Kina, Liaoning Sheng, lat 40,76, long 125,43)